Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1988 celebrats a la ciutat de Seül (Corea del Sud) es disputà una competició de futbol en categoria masculina. La competició tingué lloc entre els dies 17 de setembre i l'1 d'octubre de 1988 a l'Estadi Olímpic de Seül, i els estadis de Dongdaemun, Daejeon, Daegu, Busan i Gwangju.

Comitès participants 
Participaren un total de 270 futbolistes de 16 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera ronda 
Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Ronda final

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Futbol 1988 
  Arxiu de l'RSSSF
  - Seül 1988 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1988
Futbol als Jocs Olímpics
Competicions futbolístiques del 1988